

W Polsce 
 Miejscowości
 Grabowo – część miasta Kcynia
Grabowo – część miasta Ostrołęka
 Grabowo – część miasta Szczecin
 Grabowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz
 Grabowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc 
 Grabowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Grabowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki 
 Grabowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne 
 Grabowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz 
 Grabowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz 
 Grabowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów 
 Grabowo – część wsi Gąsówka Stara w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Łapy
 Grabowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo 
 Grabowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo 
 Grabowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka
 Grabowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Sadlinki
 Grabowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Bobowo
 Grabowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Grabowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa 
 Grabowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa 
 Grabowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo 
 Grabowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowo 
 Grabowo – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda 
 Grabowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno 
 Grabowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz 
 Grabowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna 
 Grabowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski 
 Grabowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Siemyśl
 Grabowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez 
 Grabowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo 
 Grabowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard Szczeciński 
 Grabowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

 Administracja
 Grabowo – gmina wiejska w powiecie kolneńskim, w województwie podlaskim

 Grabowo – dawna gmina w województwie białostockim/suwalskim
 Grabowo – dawna gmina w województwie gdańskim

 Grabowo – gromada w powiecie gołdapskim
 Grabowo – gromada w powiecie kolneńskim
 Grabowo – gromada w powiecie mrągowskim
 Grabowo – gromada w powiecie wągrowieckim

 Inne
 Grabowo – zlikwidowana stacja kolejowa w Boćwince, w gminie Gołdap, w powiecie gołdapskim w województwie warmińsko-mazurskim
 Grabowo – stacja towarowa w Grabowie w województwie mazowieckim
 Grabowo – jezioro w gminie Wronki na Pojezierzu Poznańskim
 Grabowo – nieofic. przysiółek wsi Grabiny-Zameczek w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Suchy Dąb

Miejscowości poza granicami Polski 
 Grabowo – miasto w Rosji nad Surą
 Grabowo − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki

Zobacz też 
 Grabowo Kościerskie, Grabowo Królewskie, Grabowo Leśne, Grabowo Parchowskie, Grabowo Wielkie, Grabowo-Kolonie, Grabowo-Skorupki, Kolonia Dolna-Grabowo
 Grabowa, Grabów, Grabkowo